Lozenets ou Lozenec peut désigner :
 en Bulgarie, le nom étant écrit Лозенец (traduit littéralement, il signifie un lieu où il y a des vignes) :
 Lozenets, village situé dans la commune de Tsarévo (Bulgarie) ;
 Lozenets, village situé dans la commune de Krouchari (Bulgarie) ;
 Lozenets, village situé dans la commune de Straldja (Bulgarie) ;
 Lozenets, quartier et arrondissement de la ville de Sofia, situé au sud-est du centre-ville ;
 Lozenets, quartier de la ville de Stara Zagora (Bulgarie).